Воздушный мост:
  — воздушная трасса, созданная с целью доставки материальных средств.
 Воздушный мост (Сталинград) (1942)
 Берлинский воздушный мост — операция западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады города со стороны СССР.
 Воздушный мост блокадного Ленинграда
 Воздушный мост (Рига) () — путепровод в Риге, при пересечении улицы Бривибас с железной дорогой.

См. также 
 AiRUnion — альянс российских авиакомпаний, ранее называвшийся AirBridge («Воздушный мост»).;
  («Восточный Воздушный Мост») — японская авиакомпания.

Примечания